Асроров — таджикская фамилия. Производная от имени Асрор.

 Асроров, Ахмеджан — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Асроров, Сиёвуш — таджикистанский футболист, член национальной сборной Таджикистана.